Maceda (Ovar) — freguesia portuguesa
Maceda (Galiza) — município da província de Ourense
 Comarca de Allariz-Maceda — comarca da província de Ourense, Galiza

Desambiguações de topônimos